АМУ — акронім кирилицею.
 АМУ — Академія мистецтв України.
 АМУ — Асоціація міст України.
 АМУ — Асоціація мусульман України.